Саба́ — багатозначний термін.

 Саба — держава, що існувала в давні часи на території сучасної Ефіопії.
 Саба — острів у Карибському морі, спеціальний муніципалітет Нідерландів розташований на Малих Антильських островах.
 Саба — річка в Ленінградській області, права притока Луги.
 Саба — село в Лузькому районі Ленінградської області, розташоване на річці Саба.
 Саба — чорно-білий фільм відомого радянського кінорежисера грузинського походження Михайла Чіаурелі.
 Саба — японська назва скумбрії.